47-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2002 Ballon d'Or)»
12 декабря 2002 года

Золотой мяч: 
 Роналдо

(второй раз)

< 46-я Церемонии вручения 48-я >
Золотой мяч 2002 года () —47-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 9 ноября 2002 года, церемония прошла 12 декабря 2002 года. По её итогам приз получил бразильский нападающий мадридского «Реала» Роналдо, для которого эта награда стала второй в карьере (первый раз он был награжден в 1997 году). Также он стал четвёртым футболистом мадридского «Реала» (после Альфредо Ди Стефано в 1957 и 1959, Раймона Копа в 1958 и Луиша Фигу в 2000 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 24 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2002 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2002 году